Рудь — фамилия. Известные носители:

 Рудь, Александр Степанович (1935—2011) — советский и российский историк.
 Рудь, Алексей Васильевич (1924—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Рудь, Валерий Иванович (1944—2005) — советский футболист.
 Рудь, Герасим Яковлевич (1907—1982) — партийный и государственный деятель Молдавской ССР, член-корреспондент АН Молдавской ССР.
 Рудь, Дмитрий Филиппович (1886—1919) — луганский революционер, участник Гражданской войны.
 
 Рудь, Пётр Гаврилович (1896—1937) — советский деятель органов государственной безопасности.

Населённые пункты 

 Рудь — село в Сорокском районе Молдавии.
 Рудь — село в Отрадненском районе Краснодарского края России.